Isla Catalina kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Isla Catalinita, ö, La Altagracia, 
 Isla Catalina (ö i Dominikanska republiken), La Romana,

Mexiko 

 Isla Santa Catalina (ö i Mexiko), Baja California Sur,